Machine Gun – album di Peter Brötzmann del 1968
 Machine Gun – brano musicale di Jimi Hendrix del 1970
 Machine Gun – album dei Commodores del 1974
 Machine Gun – singolo dei Warrant del 1992
 Machine Gun – singolo dei Portishead del 2008
 Machine Gun: The Fillmore East First Show – album di Jimi Hendrix del 2016
 Machine Gun Preacher – film del 2011 diretto da Marc Forster